Фри́дрих Имгоф-Блу́мер (; 1838, Винтертур, Швейцария — 1920, там же) — швейцарский нумизмат.

Своё великолепное собрание швейцарских монет (11 000 шт.) он подарил в 1871 году родному городу Винтертуру и с этого времени посвятил себя исключительно изучению греческих древностей. Во время своих далеких путешествий Имгоф-Блумеру удалось собрать коллекцию древнегреческих монет (до 16 000 шт.) и тысячи слепков с античных монет. Описал свою коллекцию в «Monnaies grecques» (Лпц., 1883).

Член Австрийской, Баварской, Гёттингенской, Прусской и Нидерландской научных академий.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фотопортрет Имгофа-Блумера в Немецкой Википедии.

Нумизматы Швейцарии
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Австрийской академии наук
Члены Прусской академии наук
Члены Нидерландской королевской академии наук
Кавалеры ордена Pour le Mérite